Esquilo puede referirse a varios conceptos:

Personas 

 Esquilo, (526 a. C. – 456 a. C.), dramaturgo griego. Es considerado el primer gran representante de la tragedia griega.
 Esquilo de Atenas, Rey de Atenas, hijo de Agamestor.
 Esquilo de Alejandría, poeta épico del siglo II.

Astronomía 
 (2876) Esquilo, asteroide del cinturón de asteroides que orbita entre Marte y Júpiter. Su nombre hace referencia al dramaturgo griego Esquilo.